Vojnovice mohou být:

 Dřívější jméno pro obec Valšov
 Vojnovice (Libavá) – zaniklá obec ve vojenském újezdu Libavá